Acanthodraco est un genre de poisson appartenant à la famille des Bathydraconidae.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Acanthodraco dewitti Skóra, 1995

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Bathydraconidae
Genre de poissons monotypique